Surnom argotique du soldat de l'infanterie de ligne.
Lignard(e) : Habitant(e) de Ligny (Belgique).